Голокост — термін.

 Голокост () — жертва цілопалення Богові.
 Голокост 1939—1945 — геноцид євреїв і ромів у Європі.

Примітки